Влади́мир Ники́форов:
 Никифоров, Владимир Валентинович (род. 1964) — украинский биолог, эколог, биотехнолог, профессор Кременчугского университета.
 Никифоров, Владимир Иванович (1924—1982) — Герой Советского Союза, партизан, капитан 3-го ранга.
 
 Никифоров, Владимир Олегович (род. 1963) — российский учёный, профессор, проректор по научной работе Университета ИТМО.